Långvik kan syfta på:

 Långvik ‒ en tätort på Ingarö i Värmdö kommun, Stockholms län
 Långvik, Möja socken ‒ en tidigare småort i Värmdö kommun ‒2015
 Långvik, Ingå ‒ en by i Ingå kommun Nyland
 Långvik, Karislojo ‒ en by i Karislojo kommun Södra Finlands län, fi.: Pitkälahti
 Långvik, Bjärnå ‒ en by i Bjärnå kommun Egentliga Finland, fi.: Lanviiki.
 Långvik (Geta, Åland) ‒ en sjö i Geta kommun, Åland

Se även
Långviken (olika betydelser)
Norrlångvik
Söderlångvik